Nathschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Nathschläger (* 1965), österreichischer Schriftsteller
 Richard Nathschläger (1904–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)